Philorus är ett släkte av tvåvingar. Philorus ingår i familjen Blephariceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Philorus